Спринг-Сити () — название ряда населённых пунктов в США.

  — деревня в Миссури.
  — боро в Пенсильвании.
  — городок в Теннесси.
  — город в Юте.

См. также
 Спрингвилл